Ю́жный федера́льный университе́т (ЮФУ) — высшее учебное заведение, один из федеральных университетов России, расположенный в Ростове-на-Дону и Таганроге Ростовской области. Является крупным научно-образовательным центром России.

История Южного федерального университета начинается в 1915 году, когда на юг были эвакуированы факультеты Варшавского университета, учреждённого в 1869 году по Указу Александра II. Торжественное открытие университета состоялось 12 октября 1869 г. Инициатором перевода Варшавского университета именно в Ростов-на-Дону был Николай Васильевич Парийский (1858—1923). В течение XX века университет менял названия. В рамках национального проекта «Образование» распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года N161-р и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N1447 в состав ЮФУ вошли: Ростовский государственный университет, Таганрогский государственный радиотехнический университет, Ростовский государственный педагогический университет и Ростовская государственная академия архитектуры и искусств.

Общая информация 
По состоянию на 2016 год в состав университета входило 5 академий, 12 учебных институтов, 6 факультетов, 6 филиалов и 2 представительства, а также 19 инновационно-технологических и научно-образовательных центра, 3 научно-исследовательских института, музей и Региональный научный центр Российской академии образования. По состоянию на 2018 год в университете обучалось более 27 987 студентов.

В 2013 году ЮФУ вошёл в ТОП-100 вузов стран БРИКС.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило университету рейтинговый класс «С», означающий «высокий уровень» подготовки выпускников.

19 ноября 2015 года была открыта лаборатория «Нейротехнологии восприятия и распознавания», которая будет заниматься разработкой методов и средств быстрого обнаружения потенциально опасных веществ. Это совместный проект Фонда перспективных исследований и Южного федерального университета.

В 2016 году ЮФУ занял 85 место в рейтинге лучших университетов стран БРИКС.

В 2020 году вошёл в  Times Higher Education-QS World University Rankings (1001+).

В 2022 году занял место в диапазоне 701-800 в Международном рейтинге «Три миссии университета».

В 2022 году занял 28 место в рейтинге Топ-100 вузов России по версии РАЭКС.

В 2022 году - 35 место в рейтинге влиятельности вузов России (RAEX), 2022.

Место 591-600 в :en:QS World University Rankings, 2021.

В предметных рейтингах RAEX Южный федеральный университет входит в списки лучших вузов по 19 направлениям подготовки.

Структура

География 
Расположен в двух городах Ростовской области: в Ростове-на-Дону, где находятся все центральные административные органы университета, а также два отраслевых института, и в городе Таганроге, где находится Инженерно-технологическая академия ЮФУ.
Существует проект создания учебно-научно-бытового кампуса в Западном жилом микрорайоне г. Ростова-на-Дону. В рамках этого проекта в 2012 году был построен новый студенческий городок ЮФУ на 6 общежитий. В 2017 году был открыт физкультурно-оздоровительный центр ЮФУ.

История Южного федерального университета 

 1915—1917 Императорский Варшавский университет в г. Ростове-на-Дону.
 Эвакуирован в связи с захватом Польши германскими войсками в ходе Первой мировой войны. Состав факультетов:
 Историко-филологический;
 Медицинский;
 Физико-математический;
 Юридический.
 1917—1918 Донской университет
 5 мая 1917 Переименован постановлением Временного правительства № 1227
 1918—1925 Донской университет имени М. П. Богаевского.
 5 сентября 1918 приказом войскового атамана Всевеликого Войска Донского в соответствии с постановлением Большого Войскового круга университету было присвоено имя убитого большевиками Митрофана Петровича Богаевского.
 1921 историко-филологический и юридический факультеты преобразованы в факультет общественных наук с правовым и экономическим отделениями.
 1922 организован педагогический факультет, в состав которого вошли четыре отделения: физико-техническое, лингвистическое, социально-экономическое и естественное.
 1925—1934 Северо-Кавказский государственный университет.
 30 сентября 1925 Переименован постановлением правительства СССР.
 1926 Создан экономический факультет.
 19 сентября 1930 Распоряжением Народного комиссариата просвещения РСФСР медицинский факультет университета преобразован в Медицинский институт (в настоящее время — Ростовский государственный медицинский университет)
 1931 образованы химический, геолого-ботанический и рабочий факультеты.
 15 января 1931 Педагогический и экономический факультеты выделены и преобразованы в педагогический, пищевой промышленности и экономики обмена и распределения, и финансово-экономический институты (в настоящее время — Ростовский государственный экономический университет).
 1934 Из геолого-ботанического факультета выделены геолого-почвенно-географический и ботанический факультеты.
 1934—1935 Ростовский-на-Дону государственный университет.
 Переименован в связи с расформированием Северо-Кавказского края и выходом из его состава Ростовской области.
 1935—1957 Ростовский-на-Дону государственный университет имени В.М. Молотова.
 1936 Созданы Научно-исследовательский физико-математический институт (НИФМИ) и Научно-исследовательский институт биологии (НИИБ).
 1939 В состав университета включён ботанический сад.
 15 июня 1939 Решением Совета народных комиссаров СССР Ростовский университет был признан вузом первой категории.
 август 1939 Принят устав университета.
 1941 Восстановлен историко-филологический факультет.
 1947 Восстановлен юридический факультет.
 1957—1982 Ростовский государственный университет
 Переименован распоряжением Совета Министров СССР от 06 декабря 1957 г. № 36333-р
 1965 Создан экономико-философский факультет.
 1982—1991 Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова
 1991—2006 Ростовский государственный университет.
 1993 создан Факультет психологии (Декан Ермаков Павел Николаевич).
 1998 Создано отделение регионоведения.
 2001 Создан факультет высоких технологий.
 2006 по настоящее время Южный федеральный университет.
 Реорганизован по распоряжению Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 1616-р. Согласно этому распоряжению, университет создан на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ростовский государственный университет (г. Ростов-на-Дону) со включением в его структуру:
 Ростовской государственной академии архитектуры и искусства (г. Ростов-на-Дону);
 Ростовского государственный педагогического университета (г. Ростов-на-Дону);
 Таганрогского государственного радиотехнического университета (г. Таганрог, Ростовская область).

История названий Педагогического института ЮФУ 
 Ростовский государственный педагогический институт.
 Создан 15 января 1931 года путём выделения из Северо-Кавказского государственного университета.
 Ростовская государственная педагогическая академия.
 Ростовский государственный педагогический университет до 2006 года.
 Академия психологии и педагогики  Южного федерального университета с 2014 года.

История названий: Инженерно-технологическая академия ЮФУ 
 с 1951 по 1974 — Таганрогский радиотехнический институт.
 с 1974 по 1993 — Таганрогский радиотехнический институт|Таганрогский радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова.
 с 1993 по 2006 — Таганрогский государственный радиотехнический университет|Таганрогский государственный радиотехнический университет им. В. Д. Калмыкова.
 с 2007 по 2012 — Таганрогский технологический институт Южного федерального университета.
 с 2012 по 2013 — Таганрогский кампус Южного федерального университета.
 с 2013 — Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета.

История названий Института архитектуры и искусств ЮФУ 
 Ростовский государственный архитектурный институт.
 Создан в 1988 году на базе факультета архитектуры в Ростовском инженерно-строительном институте (в настоящее время Ростовский государственный строительный университет).
 Ростовская государственная академия архитектуры и искусств до 2006 года.
 Академия архитектуры и искусств  Южного федерального университета с 2013 года.

Ректоры ЮФУ 
 Захаревич, Владислав Георгиевич 5 декабря 2006 — 18 июня 2012;
 Боровская, Марина Александровна 18 июня 2012 — 24 июля 2018;
 Шевченко, Инна Константиновна (временно исполняющая обязанности c 28 июля 2018, ректор с 25 марта 2020).

Ректором ЮФУ 5 декабря 2006 был назначен В. Г. Захаревич, до этого момента занимавший пост ректора Таганрогского государственного радиотехнического университета; 16 ноября 2007 г. он же избран ректором ЮФУ на пятилетний срок.
Первый набор студентов в реорганизованный Южный федеральный университет был проведён в 2007 году.
16 января 2010 года по распоряжению правительства РФ № 13-р Южный федеральный университет получил статус федерального государственного автономного учреждения.

В июне-июле 2018 года ректором назначена Боровская Марина Александровна, после чего ВРИО ректора становится Инна Шевченко.

25 марта 2020 года распоряжением правительства № 728-р И. К. Шевченко назначена ректором ЮФУ сроком на 5 лет.

Критика нарушений академической этики 
По результатам исследований Диссернет, у нескольких преподавателей ЮФУ обнаружены диссертации с признаками нарушений академической этики (плагиатом). Всего в ЮФУ обнаружены защиты более 50 подобных диссертаций.

Согласно данным Диссернет на 19.12.2020, по числу кейсов сотрудников (156) ЮФУ занимает 11-е место, существенно уступая как МГУ (232 кейса, 4-е место), так и лидеру в данной номинации — РЭУ им. Г. В. Плеханова (382 кейса).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт ЮФУ 

 
Учебные заведения, основанные в 1915 году
Ассоциация классических университетов России
Организации России, самостоятельно присуждающие учёные степени